Jacques Denis ist der Name folgender Personen:

* Jacques Denis (Zoologe) (1902–1972), französischer Bergbauingenieur und Arachnologe 
 Jacques Denis (Politiker) (1922–2008), französischer Politiker
 Jacques Denis (Geograph) (1922–2016), belgischer Geograph 
 Jacques Denis (Schauspieler) (1943–2015), französischer Schauspieler